{{VISATITEL:C6H12O6}}

 Hexoser
 Aldohexoser
 Allos
 D-allos
 L-allos
 DL-allos
 Altros
 D-altros
 L-altros
 DL-altros
 Glukos
 D-glukos
 L-glukos
 DL-glukos
 Mannos
 D-mannos
 L-mannos
 DL-mannos
 Gulos
 D-gulos
 L-gulos
 DL-gulos
 Idos
 D-idos
 L-idos
 DL-idos
 Galaktos
 D-galaktos
 L-galaktos
 DL-galaktos
 Talos
 D-talos
 L-talos
 DL-talos
 Ketohexoser
 Psicos
 D-psicos
 L-psicos
 DL-psicos
 Fruktos
 D-fruktos
 L-fruktos
 DL-fruktos
 Sorbos
 D-sorbos
 L-sorbos
 DL-sorbos
 Tagatos
 D-tagatos
 L-tagatos
 DL-tagatos
 Polyoler
 Inositol
 Allo-inositol
 Cis-inositol
 D-chiro-inositol
 L-chiro-inositol
 Epi-inositol
 Muco-inositol
 Myo-inositol
 Neo-inositol
 Scyllo-inositol